A Vênus de Las Caldas é uma estatueta de Vênus esculpido com características Magdalenianas que foi encontrada em Oviedo, uma cidade e um município da província e comunidade autónoma do Principado das Astúrias.

Las Caldas
Oviedo